Mirosław Skarżyński (1952-2019) – polski językoznawca, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 Mirosław Skarżyński (ur. 1962) – polski historyk, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.